Morag kan verwijzen naar:

Morąg (Duits: Mohrungen), een stad in Polen
Morag (mythisch wezen), een monster uit de Schotse mythologie vergelijkbaar met het Monster van Loch Ness